Aldbrough (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire
 Aldbrough St John, een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire